Le championnat d'Estonie de football féminin ou  est une compétition de football féminin réunissant les meilleurs clubs estoniens.

Compétition 
Le championnat d'Estonie de football féminin met aux prises six clubs en une poule unique. Le club champion est qualifié pour participer la saison suivante à la Ligue des champions féminine de l'UEFA.

Palmarès

Comparatif par club

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

Football féminin
Estonie
Compétition de football en Estonie
Football féminin en Estonie